Marigny (Allier)
 Marigny (Jura)
 Marigny (Manche)
 Marigny (Marne)
 Marigny (Saône-et-Loire)
 Marigny (Deux-Sèvres)
in samenstellingen:
Marigny-Brizay, Vienne
Marigny-Chemereau, Vienne
Marigny-en-Orxois, Aisne
Marigny-le-Cahouët, Côte-d'Or
Marigny-le-Châtel, Aube
Marigny-l'Église, Nièvre
Marigny-lès-Reullée, Côte-d'Or
Marigny-les-Usages, Loiret
Marigny-Marmande, Indre-et-Loire
Marigny-Saint-Marcel, Haute-Savoie
Marigny-sur-Yonne, Nièvre